Muhammad ibn Sharif av Marocko, död 1664, var regerande sultan av Marocko mellan 1641 och 1664.

Källor 

Födda okänt år
Avlidna 1664
Personer i Marocko under 1600-talet
Marockanska sultaner
Män